Villa San José puede referirse a:

 Villa San José, localidad de la Provincia de Buenos Aires, Argentina;
 Villa San José, localidad de la Provincia de Córdoba, Argentina; o
 Villa San José, localidad de la Provincia de Santa Fe, Argentina.